El municipio de McKinley (en inglés: McKinley Township) es un municipio ubicado en el condado de Emmet en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 1297 habitantes y una densidad poblacional de 14,24 personas por km².

Geografía 
El municipio de McKinley se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 91.11 km², de la cual 90,93 km² corresponden a tierra firme y (0,19 %) 0,17 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1297 personas residiendo en el municipio de McKinley. La densidad de población era de 14,24 hab./km². De los 1297 habitantes, el municipio de McKinley estaba compuesto por el 87,97 % blancos, el 0,15 % eran afroamericanos, el 6,25 % eran amerindios, el 1,31 % eran asiáticos, el 0,15 % eran de otras razas y el 4,16 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,77 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Emmet (Míchigan)